Un magazine est une publication périodique.

Ce terme est repris de l'anglo-saxon mais dérivé du mot français .

Géographie 
 Magazine, une ville américaine de l'Arkansas.
 Magazine est un quartier de Kumasi au Ghana.

Musique 
 Magazine, un groupe de post-punk formé en 1977.
 Magazine, un album de Heart (1978).
 Magazine est le troisième mini-album de la chanteuse américano-coréenne Ailee sorti le .

Presse 
 The Gentleman's Magazine, mensuel anglais fondé en 1731 et disparu en 1922, l'un des premiers à utiliser le terme dans son titre.
 Magazine, une revue destinée aux communautés homosexuelles (1980-1987).